-{IQ}- има више значења:

 Количник интелигенције (понекад погрешно називан и коефицијент интелигенције)
 -{.iq}-

__БЕЗКН__